Jarzębski ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Jarzębski (um 1590–um 1649), polnischer Violinist und Komponist
 Jerzy Jarzębski (* 1947), polnischer Schriftsteller und Literaturkritiker
 Józef Jarzębski (1878–1955), polnischer Geiger und Musikpädagoge
 Paweł Jarzębski (* 1948), polnischer Jazzbassist